

Toponymes 

 Limayrac est un village de la commune de Colombiès (Aveyron).On y retrouve notamment un très beau gîte dans un ancien moulin rénové. Le Riou Nègre, une rivière, traverse le village ;
 Limayrac désigne également un quartier de Toulouse situé le long de l'allée de Limayrac, en bas de la rue du même nom, dans le prolongement du quartier de la Côte Pavée ;
 Limayrac, station du métro de Toulouse ;
 Limayrac est aussi  le nom d'un établissement d'enseignement supérieur à vocation sociale.